Aleta (nàutica): part lateral-posterior d'un vaixell
 Aleta (anatomia animal): apèndix membranós d'alguns animals aquàtics
 Aleta (castells): gest que fa l'enxaneta d'un castell amb la mà, en el moment de carregar-lo.